El nombre del buque CSS Florida lo han tenido tres barcos, en honor al tercer Estado confederado:

 CSS Florida, capturado por la Unión y renombrado como el 
 CSS Florida, un barco de vapor que fue renombrado como CSS Selma en julio de 1862.
 CSS Florida, un  crucero tipo ironclad de los confederados.

Florida